TPN est une abréviation qui peut signifier :
 Température et pression normales (dans le cas d'une atmosphère normalisée) ;
 Transports publics de la région nyonnaise compagnie de transports en commun de la région Nyonnaise en Suisse ;
 Tarif de première nécessité en France : concerne l'aide pour l'électricité, par les fournisseurs, pour les personnes dont les CPAM décident de l'éligibilité à cette aide, en fonction du quotient familial qu'elles déterminent. Cette éligibilité est complétée par l'attestation reçue du fournisseur d'électricité que le bénéficiaire doit lui renvoyer. En 2009, le délai d'effet confirmé par courrier est d'environ 1 mois. Secondairement et de façon automatique, le TSS (aide pour le gaz) prend effet à la même date mais ne sera effectif que par une régularisation un an après ;
 Transatlantic Policy Network, en français réseau de gouvernance transatlantique, lobby agissant pour l'établissement d'un marché transatlantique ;
 Thérapie par pression négative: Système permettant le soin d'une plaie en pratiquant une aspiration des fluides et le bourgeonnement des tissus sains ;
 The Promised Neverland : une abréviation pour désigner le manga ;
 Tumescence pénienne nocturne.